Гозау — топоним.
 Гозау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Гозау () — уезд на юге провинции Тэйнинь во Вьетнаме.
 Гозау () — город в уезде Гозау, провинция Тэйнинь, Вьетнаме.